

Astronomia 
 185633 Rainbach – asteroide della fascia principale

Geografia

Austria 
 Rainbach im Mühlkreis – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Rainbach im Innkreis – comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)

Pagine correlate 
 Rheinbach – città tedesca nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)